Spanyolország
Morella,  község Castellón tartományban

Egyéb:
Morella, keresztnév

Morella, Edgar Allan Poe egyik műve